Der Fergana Challenger 2011 war ein Tennisturnier, das vom 16. bis 21. Mai 2011 in Fargʻona stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2011 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 77 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 63 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 75 kB)

ATP Challenger Tour 2011
Tennisturnier in Fargʻona